Bambi hace referencia a varios artículos:

Ficción
Bambi, una vida en el bosque, novela de 1923, creadora del personaje
Bambi, película de animación de 1942
Bambi II, película animada, continuación del éxito del estudio Disney
Bambi Meets Godzilla, película de dibujos animados de 1969

Personas
Bambi Schieffelin, lingüista